In allen Sprachen der Menschen gibt es sprachliche Repräsentationen für Zahlen. Aus diesen Zahlwörtern oder Zahlnamen lassen sich die Entwicklung des Zählens und des Zahlen­begriffs sowie sprachhistorische Entwicklungen nachvollziehen. So kennen einige Sprachen nur Zahlwörter, die unserer Zwei entsprechen, und bezeichnen alle größeren Zahlen mit „mehr“. Dies ist ein Beleg für den – keineswegs selbstverständlichen – Sachverhalt, dass dem Menschen das Zählen (auch kleiner Mengen) nicht angeboren ist, sondern dass er es im Laufe seiner Zivilisations­geschichte erworben hat. 

In manchen Sprachen werden die Zahlen als „Einer“-„Zehner“ gesprochen: nineteen (englisch). Ab 21 wird dies teilweise zu „Zehner“-„Einer“: twenty-one (englisch). Teilweise passiert dieser Bruch auch schon zwischen 13 und 19.

Diese und viele weitere sprachliche und zahlenmäßige Zusammenhänge lassen sich anhand der folgenden Tabellen verfolgen.

0 bis 10

11 bis 19

21 bis 29

20 bis 100

Ab 1000

Literatur 
 August F. Pott: Die Sprachverschiedenheit in Europa an den Zahlwörten nachgewiesen sowie quinäre und vigesimale Zählmethode. Halle an der Saale 1868 (); Neudruck Amsterdam 1971.
 August F. Pott: Sprachliche Bezeichnung von Maß und Zahl in verschiedenen Sprachen. In: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. 12, 1880, S. 158–190.

Weblinks 
 Simon Ager: Numbers in various languages. Omniglot – the encyclopedia of writing systems & languages.
 Mark Rosenfelder: Numbers from 1 to 10 in over 5000 languages auf zompist.com.

Anmerkungen 

Zahlen
Zahlwort